Заречное () — село,
Обозновский сельский совет,
Глобинский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5320685804. Население по переписи 2001 года составляло 457 человек.

Географическое положение 
Село Заречное находится на левом берегу реки Омельник,
выше по течению на расстоянии в 1 км расположено село Махновка,
ниже по течению на расстоянии в 1 км расположено село Гуляйполе,
на противоположном берегу — сёла Обозновка и Новый Выселок.
Река местами пересыхает, на ней сделана большая запруда.

История 
 1918 — дата основания.
 2008 — изменён статус с посёлка на село.

Экономика 
 Свинотоварная ферма.

Примечания